Ренато Пестріньєро  (, , Венеція, Італія) — італійський письменник-фантаст.  Він опублікував понад сто творів, серед яких романи, оповідання та нариси. Його книги перекладені основними європейськими мовами. Також має досвід роботи як радіо- та телевізійного художника і сценариста. Фільм «Терор у космосі» () Маріо Бава (1965) базується на одному з його науково-фантастичних творів.

Біографія 
Народився Ренато Пестріньєро 9 липня 1933 року у Венеції.  До 1988 року працював бригадиром та закордонним кореспондентом у венеціанській філії швейцарської багатонаціональної компанії. Він одружений і має доньку.

Почав публікувати короткі оповідання в 1958 році, довіривши їх "Ольтре іль Чєло" (), журналу, що спеціалізується на науці та техніці, а також на науковій фантастиці, підписуючи себе ініціалами «Пі Ерре» (). Він опублікував понад сто оповідань, сім романів, чотири особисті антології та різні нариси. У 1982 році він розширив історію Альфреда Елтона ван Фогта () романом «Зачароване село» (). З його оповідання «О 21 першій» (, 1960) режисер Маріо Бава зняв фільм «Терор у космосі» () (1965).

Серед інших романів Ренато Пестріньєро: «Гніздо поза тінню» () та «Сімдесят п’ять тонн» (, 2002).

У томі «Колись був місяць» (, 2005) Ренато Пестріньєро зібрав двадцять дев'ять своїх найкращих оповідань, написаних між 1958 і 1980 роками.

Романи 
1979 р. – «Останні двері» () 
1982 р. – «Зачароване село»  ()
1983 р. – «Едемські вежі» () 
1984 р. – «Гніздо поза тінню» ()
1987 р. – «Воскресіння» ()
1996 р. – «Голос з майбутнього» ()
2001 р. – «Таємничий серпанок дожа Гримані» ()
2002 р. – «Сімдесят п’ять тонн» ()
2006 р. –  «Готель Гран Тур» ()

Збірки оповідань 
1985 р. – «Сім подій у Венеції»()
2005 р. – «Колись був місяць»()

Сценарії 
1983 р. – «Заховане щастя Евгеніо Мінардо» () – сценарій для телебачення

Бібліографія 
AA VV, Pi *Erre. Cinquant'anni di immaginario letterario da Venezia al mondo. Omaggio a Renato Pestriniero, a cura di Alessandro Scarsella, Calamus 2, Granviale Editori, 2008, ISBN 978-88-95991-09-2.

Примітки

Посилання 

 

Італійські прозаїки
Наукові фантасти Італії
Італомовні письменники-фантасти
Письменники-романісти XX століття
Письменники-романісти XXI століття